Ägäis-Universität steht für

 Ege Üniversitesi, eine türkische Universität in Izmir
 Universität der Ägäis, eine griechische Universität mit Hauptsitz in Mytilini auf Lesbos